Eusynonchus är ett släkte av rundmaskar. Eusynonchus ingår i familjen Leptosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Eusynonchus